Коржовка — название населённых пунктов:

Россия 
 Коржовка — деревня в Унечском районе Брянской области.

Украина 
 Коржовка — село в Немировском районе Винницкой области.
 Коржовка — село в Кременчугском районе Полтавской области.
 Коржовка — село в Староконстантиновском районе Хмельницкой области.

См. также 
 Коржовка-Голубовка
Коржевка